Cápsula (fruto) — um fruto seco composto por mais de um carpelo
 Cápsula (medicamento) — uma das formas farmacêuticas usada para administrar fármacos
 Cápsula articular — invólucro membranoso que encerra as superfícies articulares
 Cápsula de Bowman — ou cápsula glomerular; parte da constituição microscópica do rim
 Cápsula fonocaptora — transdutor que permite reproduzir discos de vinil
 Cápsula bacteriana — camada externa à parede celular de algumas bactérias
 Cápsula espacial — parte principal de uma espaçonave tripulada
 Bolsa de sereia — ou cápsula de ovos; onde são depositados os ovos de diversas espécies de peixes cartilaginosos ovíparos